Бірюко́ве — вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.

Розташована в селищі Хмельницький, Свердловська міська рада, Луганській області на лінії Довжанська — Бірюкове між станцією Довжанська (10 км) та напрямком у бік кордону з Росією, (роз'їзд 1092 км) колії розібрані.

Через військову агресію Росії на сході Україні транспортне сполучення припинене, станом на 2019 рік є кінцевою станцією, далі до кордону з РФ та декілька кілометрів зі сторони РФ залізничне полотно розібране.

Джерела 
 
 

Транспорт Довжанська
Залізничні станції Луганської області